Edessa – denominazione storica di una città della Mesopotamia settentrionale, oggi presso Şanlıurfa (Turchia)
Edessa – comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale 
Contea di Edessa – uno degli Stati crociati del XII secolo in Mesopotamia, la cui capitale era la Edessa di allora